Zenkner ist der Familienname folgender Personen:

Uwe Zenkner (* 1963), deutscher Fußballspieler
Wolfgang Zenkner (* 1954), deutscher Karambolagespieler und Weltmeister im Einband und Dreikampf